Leda (Grieks: Λήδα) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de echtgenote van de Spartaanse koning Tyndareos.

Leda is bekend door het verhaal van "Leda en de zwaan". Zeus was verliefd op haar, maar kon haar niet overtuigen met hem geslachtsgemeenschap te hebben, hiertoe veranderde hij zichzelf in een zwaan en overweldigde Leda. Beschaamd om wat er gebeurd was, had Leda gemeenschap met haar man die avond en na negen maanden kreeg zij kinderen, die volgens zekere overleveringen uit een ei kwamen. Pollux en Helena waren de kinderen van Zeus, Kastor en Klytaimnestra van Tyndareos.

Galerij

Stamboom

Externe link 
Yeats' 'Leda en de zwaan': de wording van een beeld

Koningin in de Griekse mythologie